Wang Fei ou Faye Wong (née en 1969), actrice et chanteuse pop chinoise
Wang Fei (beach-volley) (née en 1981), joueuse de beach-volley chinoise
Wang Fei (basket-ball) (né en 1963), joueur de basket-ball chinois
Wang Fei (patinage de vitesse) (née en 1983), patineuse de vitesse chinoise
Wang Fei (football) (née en 1990), footballeuse chinoise
Wang Fei (aviron) (née en 1988), rameuse chinoise.